Pour l'amour du ciel est une interjection religieuse populaire. 
 Pour l'amour du ciel (For Heaven's Sake) est un film muet réalisé par Sam Taylor en 1926
 Pour l'amour du ciel est un film réalisé par Luigi Zampa en 1950.
 Pour l'amour du ciel est un film réalisé par Philippe Azoulay en 2000.
 Pour l'amour du ciel est un film réalisé par Franz Josef Gottlieb en 2005.